Aniwa (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Aniwa (Vanuatu), een eiland in de provincie Tafea van de eilandenrepubliek Vanuatu